Penal puede referirse:

 En deportes
 el penalti.
 la tanda de penaltis.
 los tiros desde el punto penal o definición por penales, en el fútbol.
 el tiro penal (fútbol), en los deporte de balón.

 En derecho
 como adjetivo ("lo penal"), lo relativo a la pena y al derecho penal:
 Código penal.
 Corte Penal Internacional.
 como sustantivo ("el penal"), la prisión u otro tipo de institución penitenciaria.

 En mitología
 Poena, la diosa romana del castigo.